Palais Quartier är ett mångfunktionellt komplex i centrala Frankfurt, Tyskland. Palais Quartier består av fyra byggnader: en 136 meter och 35 våningar hög kontorsbyggnad, ett 99 meter och 28 våningar högt hotel, en 8 våningar hög galleria samt ett äldre byggnad som endast renoverats. Bygget av Palais Quartier startade i juli 2004 och avslutades i mitten av 2009. Den totala kostnaden för projektet är 960 miljoner euro.
 
På platsen låg tidigare ett av Frankfurts första högre hus efter andra världskriget, det 75 meter höga T-Hochhaus. Arkitekter för de tre nya byggnaderna är KSP Engel & Zimmermann, Massimiliano Fuksas och Martha Schwarz.

Palais Quartier galleria MyZeil, som ligger på gatan Zeil, öppnade i februari 2009. Gallerian har 75 butiker och ett underjordiskt parkeringsgarage med 900 platser.

Galleri

Se även
Commerzbank Tower
Maintower
Messeturm
Tysklands högsta skyskrapor

Externa länkar 
 www.palais-quartier.de Projektets webbsida
 Gallerian Myzeils webbsida
 www.bouwfondsmab.de
 Webcam-Bilder 
 KSP Engel und Zimmermanns webbsida

Skyskrapor i Frankfurt am Main